Emanueli ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Emanueli (1816–1894), italienischer Bildhauer
 Luigi Emanueli (1883–1959), italienischer Elektrotechniker